Boulevard Robert-Schuman est une odonyme désignant :
 un boulevard à Arras
 un boulevard au Mans
 un boulevard à Nantes